Le Rue ist der Familienname folgender Personen:

 Paul-Henri de Le Rue (* 1984), französischer Snowboarder
 Xavier de Le Rue (* 1979), französischer Snowboarder

Siehe auch:
 Rue
 La Rue